Kizaki steht für:
 Kizaki (Gunma), eine ehemalige kreisangehörige Stadt (-machi) in der japanischen Präfektur Gunma (1956 eingemeindet nach Nitta, heute Ōta)
 den Bahnhof Kizaki, ein Bahnhof (-eki) der Tōbu-Eisenbahn im Ortsteil Nitta-Kizakichō der Stadt Ōta (Gunma), Präfektur Gunma
 Kizaki (Ibaraki), ein ehemaliges Dorf (-mura) in der japanischen Präfektur Ibaraki (eingemeindet nach Naka)
 Kizaki (Saitama), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Saitama (eingemeindet nach Ōmiya und Urawa, heute Stadt Saitama)
 Kizaki (Niigata), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Niigata (eingemeindet nach Toyosaka, heute Stadt Niigata)
 den Kizaki-See, ein See (-ko) in der japanischen Präfektur Nagano
 Mount Kizaki, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Kizaki ist der Familienname folgender Personen:
 Ryōko Kizaki (* 1985), japanische Langstreckenläuferin
 Satoko Kizaki (* 1939), japanische Schriftstellerin